Житков, Борис: Житков, Борис Степанович (1882—1938) — русский и советский писатель, прозаик, педагог, путешественник и исследователь.
 Житков, Борис Михайлович (1872—1943) — русский и советский зоолог, биогеограф и охотовед, путешественник, публицист, профессор Московского университета (с 1919), один из основателей отечественного охотоведения и звероводства.